Eugeniusz Debich (1926–2016) – polski działacz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, kapitan WP w stanie spoczynku, działacz kombatancki
 Henryk Debich (1921–2001) – polski dyrygent i kompozytor, aranżer i pedagog